Deep in My Heart kan syfta på:

 Deep in My Heart – originaltitel på en film från 1954 av Stanley Donen, se Av hela mitt hjärta
 Deep in My Heart (film, 1999) – en amerikansk TV-film från 1999 i regi av Anita W. Addison